Studententag steht für 

 eine Versammlung von Studenten(vertretern), siehe Studententag
 eine Reihe nationaler und internationaler Gedenktage:
 International Students’ Day: 17. November
 Brasilien (Dia do Estudante): 11. August
 Bulgarien: 8. Dezember
 Iran (Tag des Studenten, ): 7. Dezember 
 Portugal (Dia do Estudante): 24. März 
 Russland (Djen Studenta, ): 25. Januar